Stemonoporus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stemonoporus ingår i familjen Dipterocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Stemonoporus